Labbra proibite (Rockabye) – film del 1932 diretto da George Cukor e, non accreditato, George Fitzmaurice
 Labbra proibite (Quand tu liras cette lettre) – film del 1953 diretto da Jean-Pierre Melville